Ехидо Сан Игнасио има више значења:

 Ехидо Сан Игнасио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо Сан Игнасио, Сан Панчо (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику